Die Schnellecke Group AG & Co. KG ist die Konzernobergesellschaft der Schnellecke Group, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Wolfsburg. Das Familienunternehmen ist ein in 13 Ländern weltweit agierender Dienstleister in den Bereichen Logistik, Produktion und Transport.

Unter der Dachmarke Schnellecke Logistics sind alle Dienstleistungen der Logistiksparte zusammengefasst. Außerdem werden unter der Dachmarke KWD Automotive Karosserie-Leichtbaulösungen entwickelt und produziert. Die Planung und der Bau von Logistikimmobilien wird durch die Schnellecke Real Estate abgewickelt.

Geschichte 
Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der „Spedition Albert Schnellecke“, die 1939 in Wolfsburg als bahnamtliches Rollfuhrunternehmen und Möbeltransportbetrieb gegründet wurde. Bereits 1949 starb Albert Schnellecke. Doch seine Frau Margarete führte das kleine Speditionsunternehmen weiter. 1967 trat Rolf Schnellecke mit 22 Jahren als Kommanditist in das Geschäft der Mutter ein und gründete die Firma Rolf Schnellecke, die sich später zu einer Firmengruppe erweiterte, 2007 in die Schnellecke Group AG & Co. KG umgewandelt wurde und heute Schnellecke Logistics SE heißt.

Durch regionale und internationale Transporte wuchs das Unternehmen seit 1965  weiter und eröffnete 1985 das neue Speditionszentrum. Durch die Aufnahme logistischer Dienstleistungen legte das Unternehmen den Grundstein für die internationale Expansion. Im Jahre 1992 erweiterte Schnellecke sein Leistungsportfolio nochmals durch die Expansion im Bereich der wertschöpfenden Logistik.

Seit 2002 wird das Familienunternehmen in dritter Generation von den Vorstandsmitgliedern Nikolaus Külps als Schwiegersohn und Tim Kannewurf als Neffe geführt. Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender ist der frühere Wolfsburger Oberbürgermeister Rolf Schnellecke. Mit Vertrag vom 22. Dezember 2012 übertrug er Teilkommanditanteile an der Schnellecke Group AG & Co. KG auf Familienmitglieder.

Einzelnachweise 

Logistikunternehmen (Deutschland)
Gegründet 1939
Unternehmen (Wolfsburg)